Mad, Bad and Dangerous to Know – album dei Dead or Alive
Mad, Bad and Dangerous to Know – album dei The Cross